FLR steht als Abkürzung für:

 Female-led Relationship, von einer Frau bestimmte Beziehung mit einem Mann, siehe Femdom #Female Supremacy
 Feuerleitradar bei radargesteuerten Lenkflugkörpern und Flugabwehrkanonen
 Flughafen Florenz, italienischer Verkehrsflughafen (IATA-Code)
 Pseudonym von Ken Ishii (* 1970), japanischer Techno-DJ und Produzent

Abkürzung